Il doppio del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Gergely Kisgyorgy che hanno battuto in finale Ivan Cerovic e Aleksander Slovic 7-63, 6-3.

Teste di serie

 Janko Tipsarević /  Lovro Zovko (primo turno)
 Leonardo Azzaro /  Gergely Kisgyorgy (Campioni)

 Mariusz Fyrstenberg /  Ivo Klec (quarti di finale)
 Óscar Hernández /  Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 2003